J80 peut faire référence à :
 Rhombicosidodécaèdre parabidiminué (J80), une figure géométrique ;
 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres